Емілі Грін Болч (англ. Emily Greene Balch), (8 січня 1867 Бостон, Массачусетс, США — 9 січня 1961) — американська економістка, пацифістка, лауреат Нобелівської премії миру за 1946 рік.
 Болч-Спрінгс - місто в США